Hódosi Sándor
 Hódosi Sándor (1966–) olimpiai bajnok magyar kajakozó
Hodossi Sándor
 Hodossi Sándor (1937–) magyar agrármérnök
Hodossy Sándor
 Hodossy Sándor (1874–1957) magyar jogász, törvényszéki bíró, katonatiszt
Hódosy Sándor
 Hódosy Sándor (1938–) magyar növénynemesítő